Gettleman ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Gettleman (* 1951), US-amerikanischer Football-Funktionär
 Estelle Scher Gettleman (1923–2008),  US-amerikanische Schauspielerin
 Jeffrey Gettleman (* 1971), US-amerikanischer Journalist
 Marvin E. Gettleman (1933–2017), US-amerikanischer Historiker
 Robert William Gettleman (* 1943), US-amerikanischer Jurist und Bundesrichter